Эммануэль Марсель Верте (; 10 августа 1895 — 31 октября 1961) — французский  по костюмам и иллюстратор венгерского происхождения. За свою работу над фильмом 1952 года «Мулен Руж» получил две премии «Оскар» (в номинациях «лучшая работа художника» (за декорации) и «лучший дизайн костюмов»).

Биография 
Марсель Верте родился в Будапеште в еврейской семье. Учился в Венгерском университете изобразительных искусств. Его учителем был Карой Ференци. Уже в студенческие годы рисунки Верте появлялись в известных газетах.

В возрасте 24 лет переезжает в Вену, где начал работу в качестве дизайнера плакатов. Верте считает это временным занятием и в 1925 году покидает австрийскую столицу и едет в Париж, где поступает в Академию Жюлиана и посвящает себя литографии.

Верте быстро завоевывает популярность, следуя по стопам таких художников, как Жан-Луи Форен и Анри де Тулуз-Лотрек. Его манера и тематика творчества точно соответствовали духу времени «Диких двадцатых». Его излюбленными темами становятся ночная и уличная жизнь Парижа, женские ню, сцены из цирка и кабаре. Вот как сам Верте описывает свое первое посещение такого заведения:

 Я жил в Париже несколько месяцев, когда меня попросили принять богатого и респектабельного промышленника из Будапешта, который посещал Париж со своей женой. Я должен был служить ему в качестве гида. Едва приехав, он с подмигиванием попросил меня «привести его туда, где нам будет весело».

Верте не знал нужных адресов, поэтому обратился к таксисту, который отправил его к некой «мадам Бланш» на улице Шато.

 Нас усадили в мягкие кресла и пригласили присутствовать на «спектакле». Довольно разочаровывающее зрелище. Мне стало скучно. К счастью, была одна интересная деталь: две миниатюрные девочки в гольфах и с бантиками в волосах. Они аккуратно сложили свои короткие плиссированные юбки и кокетничали друг с другом. Очаровательно. Я пытался нарисовать обеих, но свет был плохим.

На следующий день Верте один вернулся в бордель и спросил у мадам, можно ли снова увидеть двух «девочек».

 "Следуйте за мной, сэр!" сказала она и открыла дверь. Две примерно тридцатилетние дамы ждали клиентов в салоне, одна вязала, вторая читала номер Le Petit Parisien. "Вот мой господин." К счастью, я уже сделал несколько рисунков двух фальшивых несовершеннолетних прошлой ночью! Эти рисунки стали началом серии иллюстраций к пьесе Пьера Мак Орлана «Jeux du Demi-Jour».

Французский писатель и искусствовед Франсис Карко написал об этом:

 Эти великолепные литографии, которые Верте посвящает борделям, очаровывают своей порочной, слегка непристойной атмосферой.

В 1930-х годах Верте сотрудничает с модными журналами, такими как Vogue, Harper's Bazaar и французским Gazette du Bon Ton. Гравер, акварелист и художник по костюмам, Верте также много раз работал с модельером Эльзой Скиапарелли, включая рекламные кампании парфюмерии, создание тканей и многое другое.

С началом Второй мировой войны Верте бежал в США и продолжил свою работу в Нью-Йорке. После окончания войны он вернулся в Париж, в свою привычную творческую среду, но всегда перемещался между континентами. Верте иллюстрировал книги известных французских писателей и разрабатывал костюмы и декорации для театра и кино в Париже, Лондоне и Нью-Йорке.

В 1940 году Верте работает над костюмами для фильма «Багдадский вор», а в 1952 году получает две премии «Оскар» («Лучшая работа художника в цветном фильме» (за декорации) и «Лучший дизайн костюмов в цветном фильме») за фильм «Мулен Руж» (режиссер Джон Хьюстон). В 1961 году вошел в жюри Каннского кинофестиваля.

Марсель Верте умер 3 октября 1961 году в Париже. Похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Работы художника находятся в музеях по всему миру. .

Избранная фильмография

Художник по костюмам 
 Веселый монарх , режиссер Алексис Грановский — постановщик, художник по костюмам (1933)
 Приключения короля Позоля, режиссер Алексис Грановски — постановщик, художник по костюмам (1933)
 Микадо, режиссер Виктор Шерцингер — художник по костюмам, декоратор (1939)
 Багдадский вор, режиссер Людвиг Бергер, Майкл Пауэлл и Тим Уилан — художник по костюмам (1940)
 Лидия, режиссер Жюльен Дювивье — художник по костюмам (1941)
 Сегодня вечером и каждую ночь, режиссер Виктор Сэвилл — художник по костюмам (1945)
 Мулен Руж, режиссер Джон Хьюстон — постановщик, декоратор (1952)

Примечания 

Иммигрировавшие во Францию из Венгрии
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии